Divojevići su naselje u općini Lećevica, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi sjeverno od Gluića.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Nekropola sa stećcima, zaštićeno kulturno dobro

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Lećevice